Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord durchgeführt, wobei die Gruppe Süd auf 12 Mannschaften reduziert und die Gruppe Nord auf 12 Mannschaften aufgestockt hätte werden sollen.

Vor Beginn der Saison 
Vor Beginn der Saison passierte folgendes:
 Aus der Südgruppe zog sich der Absteiger aus der 2. Bundesliga Süd EC Oberstdorf in die Ligen des Bayerischen Eissportverband – hier die Landesliga Bayern – zurück und wurde durch den Nachrücker EV Pegnitz ersetzt. Anstelle des im Vorjahr teilnehmenden EHC Stuttgart nahm der EV Stuttgart an der Liga teil.
 Aus der Nordgruppe zogen sich von den ursprünglich 12 Mannschaften der VfB Oldenburg, der sich nicht mit dem Hallenbetreiber über die Kosten für die Eiszeiten einigen konnte, und der EC Hannover, der unter Konkursverwaltung gestellt wurde, vom Spielbetrieb zurück, dafür wurde mit dem Neusser SC ein Nachrücker gefunden. Das mögliche Nachrücken des SC Condor Hamburg zum Erreichen der geplanten Ligenstärke wurden durch einen erfolgreichen Einspruch des Hamburger SV verhindert. Der sportlich qualifizierte Mainzer EC hatte schon vorher auf den möglichen Aufstieg verzichtet.

Modus 

In der Gruppe Nord wie in der Gruppe Süd wurde die Vorrunde als  Einfachrunde durchgeführt. Die besten sechs Mannschaften im Norden nahmen nach der Vorrunde an der Relegation zur 2. Bundesliga Nord teil, während im Süden die erneut besten acht Mannschaften an der Relegation zur 2. Bundesliga Süd teilnahmen.

Die weiteren Mannschaften im Süden nahmen an der Relegation zur Oberliga Süd mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd 1984/85 teil.

Oberliga Nord

Vorrunde 
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 6 sind für die Relegation zur 2. Bundesliga Nord qualifiziert. Der ERC Westfalen Dortmund meldete seine Mannschaft nach der Vorrunde vom Spielbetrieb ab.

Qualifikation zur Oberliga Nord

Gruppe 1

Gruppe 2

Oberliga Süd

Oberligameisterschaft 
 EHC 80 Nürnberg – SC Solingen 5:6
 SC Solingen – EHC 80 Nürnberg 3:3

Damit gewinnt der SC Solingen die Meisterschaft der Oberliga 1984/85.

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B 

Da sich nach der Saison der ERSC Amberg in die Landesliga zurückzog, rückte der Deggendorfer EC in die Oberliga Süd nach.

Qualifikation zur Oberliga Mitte

Weblinks 
 
 

1984
Eishockeysaison 1984/85